Jeanne de Châtillon peut désigner :

 Jeanne de Blois-Châtillon (1253-1292), comtesse de Blois, de Chartres et de Châteaudun, dame de Guise.

 Jeanne de Châtillon (1285-1354), comtesse de Brienne et de Lecce et duchesse titulaire d'Athènes.

Homonymie dynastique